USS Hawaii je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Hawaii (CB-3) 
 USS Hawaii (SSN-776)

Hawaii